Cette page contient les pages d'homonymie de Golestan, Goulistan et Gulistan.

Golestan est un mot persan qui signifie « parterre fleuri, parc » ou bien « un endroit où foisonnent les fleurs ».

Œuvre 

 Golestan (ou Golestân, Gulistan, « jardin de roses »), un recueil de poèmes et de contes du  du poète persan Saadi.

Lieux et traité 

 Goulistan (ou Gulistan), une ville d'Ouzbékistan, et son club de football, Sirdaryo Gulistan ;
 Gulistan, un district en Afghanistan ;
 Province du Golestan, en Iran ;
 Golestan, une ville d'Iran.

Personnalités 

 Ebrahim Golestan (1922-), un réalisateur et écrivain iranien ;
 Kaveh Golestan (1950-2003), un photo-journaliste iranien, fils d'Ebrahim Golestan, et frère de Lili Golestan ;
 Lili Golestan (1944-), une traductrice, auteur et directrice artistique de la Galerie Golestan, fille d'Ebrahim Golestan, et sœur de Kaveh Golestan ;
 Mehrak Golestan (1983-), un rappeur iranien, fils de Kaveh Golestan ;
 Stan Golestan (1875-1956), un compositeur roumain.

Autres 
 Palais du Golestan, à Téhéran
 Traité de Golestan, un traité de paix entre l'Empire russe et l'Empire perse

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme